Община Прнявор () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Прнявор.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Прнявор составила 39 399 человек, по переписи 1991 года —  47 055 человек.

Этнический состав населения общины Прнявор по переписи 1991 года:
 сербы — 33.508 (71,21 %);
 мусульмане — 7.143 (15,18 %);
 хорваты — 1.721 (3,65 %);
 югославы — 1.757 (3,73 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 2.926 (6,21 %).
Всего: 47.055 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 63 населённых пункта, в том числе город Прнявор.

Список населённых пунктов общины Прнявор с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО Прнявор
 Радио Прнявор

Общины Республики Сербской